Алькориса () — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Алькориса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.

Фамилия 
 Алькориса, Луис (1921—1992) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист, актёр испанского происхождения.
 Алькориса, Франсиско (1903—1991) — испанский футболист.